Wangbuzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 65 kilometer norr om stadens centrum.

Runt Wangbuzhuang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xiacang,  km norr om Wangbuzhuang. Trakten runt Wangbuzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina